Отарба́ев — казахская фамилия. Известные носители:

 Отарбаев, Даулет Бахитович (род. 1985) — казахстанский боец по тайскому боксу и К-1.
 Отарбаев, Самат Естаевич (род. 1990) — казахстанский футболист.
 Отарбаев, Рахымжан Касымгалиевич — известный писатель-драматург, государственный и общественный деятель, профессор, Академик Международной общественной академии имени Чингиза Айтматова, Заслуженный деятель Казахстана, «Почетный гражданин города Атырау».